Alexandre Bigot peut faire référence à :
 Alexandre Bigot (1862-1927), céramiste français.
 Alexandre Bigot (1863-1953), géologue français.